Vermiophis är ett släkte av tvåvingar. Vermiophis ingår i familjen Vermileonidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Tvåvingar
Vermiophis